Teatrul Globe, conform originalului din limba engleză, Globe Theatre, a fost o clădire și un teatru al epocii elisabetane, asociat cu dramaturgul englez William Shakespeare.
 
Teatrul Globe sau Globe Theatre se mai poate referi la: 
 Teatrul Globe, Regina, din orașul Regina, provincia , Canada 
 Teatrul Globe, Dunedin,  
 Teatrul Globe (strada Newcastle), din Londra,  
 Teatrul Gielgud ori Teatrul Globe (Globe Theatre), aflat pe Shaftesbury Avenue, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord ( UK) - a se vedea și articolul  Shaftesbury Avenue 
 Shakespeare's Globe, teatru reconstituit după planurile originale ale primului Teatru Globe, Londra, Regatul Unit 
 Old Globe Theatre, din orașul San Diego, statul american ,  
 Globe Theatre, California, Statele Unite, parte a  Universal Studios Hollywood 
 Globe Theatre (Los Angeles), fost teatru și fostă arenă sportivă, unde  spadasina sportivă Roberta Brown performase în trecut 
 Globe Theatre, Boston (1871), teatru din 1871, din Boston, statul american , Statele Unite ale Americii 
 Globe Theatre, Boston (1903), teatru din 1871, din Boston, statul american Massachusetts, Statele Unite ale Americii 
 Lunt-Fontanne Theatre, ori Globe Theatre, din orașul New York City, statul american , Statele Unite ale Americii 
 Church of the Messiah (Manhattan), ori Globe Theatre, din orașul New York City, statul american , Statele Unite ale Americii 
 Pop-up Globe — companie teatrală, care prezintă piese de teatru de William Shakespeare, fiind un fel de replică temporală modernă a teatrului originar  Globe Theatre

Vezi și 
 Globe of the Great Southwest, din localitatea Odessa, statul american , Statele Unite ale Americii 

Nume proprii